Rywalizacja kobiet w golfie na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019 została rozegrana między 19 a 22 października w chińskim Wuhanie na polu golfowym Tianwaitian Golf Cours.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Uczestniczki 
W turnieju indywidualnym kobiet brało udział 24 golfistek, reprezentujących 9 drużyn narodowych.
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (3)
  (2)
  (3)
  (2)
  (3)
W turnieju mogło startować maksymalnie 3 golfistek z jednego państwa.

Karta pola

Wyniki 

Źródło: Wuhan

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Golf kobiet drużynowo – Wuhan 2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Kobiet